Paul Kristeller – storico dell'arte tedesco
 Paul Oskar Kristeller – storico della filosofia tedesco naturalizzato statunitense
 Samuel Kristeller – ginecologo tedesco